Hagenacker ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hagenacker (* 1924), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Hagenacker (* 1942), ehemaliger deutscher Fußballspieler

Hagenacker ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Hagenacker, Gemeindeteil des Marktes Dollnstein